Bonomi ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Bonomi (1923–2003), italienischer Fußballspieler
 Beniamino Bonomi (* 1968), italienischer Kanute
 Carlo Bonomi (1937–2022), italienischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Eduardo Bonomi (1948–2022), uruguayischer Politiker
 Fulvio Bonomi (* 1960), italienischer Fußballspieler
 Giosuè Bonomi (* 1978), italienischer Radrennfahrer
 Giovanni Francesco Bonomi (1536–1587), römisch-katholischer Bischof und Diplomat
 Gisella Bonomi (* 2000), argentinische Beachhandballspielerin
 Giuseppe Bonomi (* 1912 oder 1913), italienischer Fußballspieler
 Ignatius Bonomi (1787–1870), englischer Architekt
 Ivanoe Bonomi (1873–1951), italienischer Premierminister

 Maria Bonomi (* 1935), brasilianische Malerin, Bildhauerin
 Massimo Bonomi (* 1967), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Mauro Bonomi (* 1972), italienischer Fußballspieler
 Nardo Bonomi (* ?), italienischer Regisseur
 Roberto Bonomi (1919–1992), argentinischer Autorennfahrer